Круз Барида има више значења:

 Круз Барида (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Круз Барида (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику